Gulistão (livro) — Livro de Sadi
 Gulistão (Usbequistão) — cidade do Usbequistão
 Gulistão (província) — província do Irã

 Outros

 Tratado do Gulistão — tratado entre Rússia e Pérsia
 Palácio do Gulistão — palácio persa